Das AK Ladies Open 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald). Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 14. bis 19. Februar 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)